Dłutów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Dłutów est une gmina rurale du powiat de Pabianice
 Dłutów est un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus